Orés ist ein Ort und eine Gemeinde in der Provinz Saragossa in der Autonomen Region Aragón in Spanien. Sie zählte  Einwohner am .

Lage 
Orés liegt etwa 100 Kilometer nordnordwestlich von Saragossa im Pyrenäenvorland in einer Höhe von .

Bevölkerungsentwicklung 
Demographische Daten für Orés von 1900 bis 2021:

Sehenswürdigkeiten 
 Johannes-der-Täufer-Kirche (Iglesia de San Juan Bautista)

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Aragonien